Ԍ, ԍ (в Юникоде называется коми се) — буква расширенной кириллицы. Данная буква входит в алфавит Молодцова, который использовался для языка коми в 1920-х годах. В алфавите Молодцова эта буква 24-ая, обозначает звук  (щ).

См. также 
 Список букв кириллицы

Примечания

Ссылки 

 

Буквы алфавита Молодцова